JetBrains WebStorm — интегрированная среда разработки на JavaScript, CSS & HTML от компании JetBrains, разработанная на основе платформы IntelliJ IDEA.

WebStorm обеспечивает автодополнение, анализ кода на лету, навигацию по коду, рефакторинг, отладку, и интеграцию с системами управления версиями.
Важным преимуществом интегрированной среды разработки WebStorm является работа с проектами (в том числе, рефакторинг кода JavaScript, находящегося в разных файлах и папках проекта, а также вложенного в HTML). Поддерживается множественная вложенность (когда в документ на HTML вложен скрипт на Javascript, в который вложен другой код HTML, внутри которого вложен Javascript) — то есть в таких конструкциях поддерживается корректный рефакторинг.

Основные возможности 
"Голый" WebStorm (без плагинов) не представляет возможностей, описанных ниже, однако, по умолчанию имеет более 100 установленных дополнений, которые обеспечивают поддержку и удобную разработку, используя самые разные JS-фреймворки, библиотеки, различные новшества CSS/HTML и т.д. Это лишь малая часть того, с чем WebStorm способен работать из коробки:
Модификация файлов .css, .html, .js с одновременным просмотром результатов (англ. Live Edit, в некоторых источниках эта функциональность называется «редактирование файлов на лету» или «в реальном времени» или «без перезагрузки страницы»)
 Поддержка HTML5
 Поддержка JSDoc
 Поддержка Node.js
Поддержка React, JSX
 Возможности Zen Coding и Emmet
 Отладка кода на JavaScript
 Удалённое развёртывание по протоколам FTP, SFTP, на монтированных сетевых дисках и т. д. с возможностью автоматической синхронизации
 Интеграция с системами управления версиями: Subversion, Git, GitHub, Perforce, Mercurial, CVS поддерживаются из коробки с возможностью построения списка изменений и отложенных изменений
 Интеграция с системами отслеживания ошибок

Live Edit 
LiveEdit — новая возможность WebStorm, появившаяся в версии 5 и позволяющая одновременно редактировать код html, css или javascript и видеть, как результат отображается в браузере. Для этого требуется поддержка такой возможности со стороны браузера, поэтому WebStorm при установке ставит плагин для Google Chrome. Плагин работает с браузерами Google Chrome и его производными.

Поддержка node.js 
WebStorm поддерживает отладку приложений в node.js. Также поддерживается полный набор функций редактирования приложений на javascript — как для исполнения на сервере, так и в браузере:
автодополнение, навигация по коду, рефакторинг и проверка на ошибки.

Для node.js поддерживается также вывод сообщений node.js на отдельную вкладку в IDE.

LESS, Sass, SCSS, Stylus 
Языки стилей LESS, Sass, SCSS и Stylus которые расширяют возможности описаний стилей в CSS, полностью поддерживаются в WebStorm, в частности, поддерживается рефакторинг кода для них, когда надо изменить выражение (например, #a9a9a9) на переменную (например @grey), для того, чтобы сделать код более читаемым и проще переопределять параметры (например, путём присвоения им значения @grey: #a9a9a9).

Поддержка CoffeeScript, Dart, TypeScript 
В WebStorm для CoffeeScript, Dart и TypeScript есть навигация по коду, автодополнение, рефакторинг, подсветка синтаксиса и проверка на ошибки.

Поддержка JavaScript, HTML, CSS в IntelliJ IDEA 
JetBrains также разрабатывает и поддерживает другую среду разработки — IntelliJ IDEA с аналогичными возможностями по поддержке JavaScript, HTML и CSS.
Следует заметить, что IntelliJ IDEA поддерживает не все теги и/или атрибуты стандарта HTML. Так, например, версия 12.1.6 не распознавала тег frameset. Версия 14.0.2 этот тег распознает, но не распознает его атрибут cols, отвечающий за размер и количество отдельных фреймов на странице.

См. также 
 Сравнение IDE

Примечания

Литература

Ссылки 
 JetBrains Официальный сайт WebStorm 
 Блог JetBrains WebStorm IDE 
 Блог JetBrains WebStorm IDE 
 Блог Devart IDE for SQL Server management

Интегрированные среды разработки
Инструменты программирования для JavaScript
JetBrains